{{DISPLAYTITLE:C10H8}}
De molecuulformule C10H8 kan staan voor:

Zie ook: Lijst van brutoformules C10 onder de kop C10H8

 Azuleen
 Naftaleen
 Pentafulvaleen (bicyclopentadiënylideen)